K-Line bezeichnet:

 ein Kfz-Bussystem, siehe K-Leitung
 den Ausschluss von Nutzern in IRC-Netzwerken, siehe G-Line
 der Kurzname einer japanischen Reederei, siehe Kawasaki Kisen